

Aziende
 CEVA Logistics – compagnia internazionale di trasporti;
 CEVA – società israeliana specializzata nello sviluppo di DSP;
 CEVA – società a partecipazione pubblica francese, specializzata nello studio per l'utilizzo industriale delle alghe.

Geografia
 Ceva – comune della provincia di Cuneo;
 Castelnuovo di Ceva – comune della provincia di Cuneo;
 Monte Ceva – cima principale della catena orientale dei Colli Euganei.

Persone
 Francesco Adriano Ceva – cardinale italiano;
 Giovanni Ceva – matematico italiano;
 Tommaso Ceva – gesuita, matematico e poeta italiano;
 Daniele Ceva – comico italiano.

Teoremi
 Teorema di Ceva – teorema di geometria elementare, sviluppato da Giovanni Ceva.

Altro
 Ceva – famiglia nobile italiana
 12579 Ceva – asteroide della fascia principale
 CEVA – acronimo di Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse, collegamento ferroviario fra il Canton Ginevra e l'Alta Savoia
 CEVA – acronimo di Campeonato de España de Vuelo Acrobático, il Campionato spagnolo di volo acrobatico